Otto Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Otto Fiedler (Politiker, I), deutscher Jurist und Politiker, MdL Anhalt 
 Otto Fiedler (Komponist) (1910–1989), österreichischer Komponist und Musiker 
 Otto Fiedler (Politiker, 1927) (* 1927), deutscher Politiker (DBD), MdV
 Otto Fiedler (Physiker) (1931–2013), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Otto Herbert Fiedler (1891–1962), deutscher Künstler